Hallucinogen kan henvise til :

 Hallucinogen (stof) – et psykoaktivt stof som fremkalder hallucinationer
 Hallucinogen (musiker) – et kunstnernavn for den engelske DJ og producer Simon Postford.